Nikita Denise, nome artístico de Denisa Balážová, (República Checa, 25 de Julho de 1976) é uma atriz e diretora de filmes pornográficos.

Biografia
Mede 1,73 m e pesa 55 kg. Começou a sua carreira de atriz pornográfica no ano de 2000 e até 2006 realizou por volta de 313 filmes. A sua principal característica é a extrema facilidade com que desempenha o sexo anal e a garganta profunda, que são as suas maiores especialidades.

Também utilizou os seguintes nomes em suas participações: Nikita, Nakita Denise, Nikia Denise, Nikita Denice.

Prêmios

AVN (Adult Video News)

 2003 - Melhor na categoria cena de sexo só com garotas - Vídeo (I Dream of Jenna) (ao lado de Autumn e Jenna Jameson) 
 2002 - Melhor na categoria cena de sexo grupal - Vídeo (Succubus) (ao lado de Ava Vincent, Bridgette Kerkove, Herschel Savage e Trevor) 
 2002 - Melhor performance feminina do ano

Ligações externas 
  no AWMDB

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Denise, Nikita